Парсела Треинта и Дос има више значења:

 Парсела Треинта и Дос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Треинта и Дос, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику